Базиле (Басиле) — итальянская фамилия, восходящая к имени «Базилио» (см. Василий).

Известные носители:
 Базиле, Адриана (1580—1640) — итальянская певица.
 Басиле, Альфио (род. 1943) — аргентинский футбольный тренер.
 Базиле, Джамбаттиста (1566—1632) — итальянский поэт и писатель-сказочник.
 Базиле, Джанлука (род. 1975) — итальянский профессиональный баскетболист.
 Базиле, Джован Баттиста Филиппо (Giovan Battista Filippo Basile) (1825—1891) — итальянский (сицилийский) архитектор.
 Базиле, Леонардо (род. 1983) — итальянский тхэквондист.
 Базиле, Фабио (род. 1994) — итальянский дзюдоист, чемпион Олимпийских игр.
 Базиле, Эрнесто (Ernesto Basile) (1857—1932) — итальянский архитектор-модернист.